Osarkewytsch (ukrainisch ) ist der Familienname von:

 Iwan Osarkewytsch (1826–1903), ukrainischer Priester und galizischer Abgeordneter
 Iwan Osarkewytsch (Kulturaktivist) (1795–1854), ukrainischer Kulturaktivist
 Jewhen Osarkewytsch (1861–1916), ukrainischer Mediziner
 Wolodymyr Osarkewytsch (1853–1912), ukrainischer Priester und Kulturaktivist